Opština Vlasenica är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sarajevo.

I omgivningarna runt Opština Vlasenica växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Opština Vlasenica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Republika Srpska